

Арзамасцевська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Богатовського району Самарської області
 Арзамасцевська сільська рада — колишня адміністративна одиниця у складі Каракулінського району Удмуртії